Trawnewe (ukrainisch Травневе) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

Dörfer:
 Trawnewe (Stara Synjawa), Oblast Chmelnyzkyj
 Trawnewe (Perejaslaw-Chmelnyzkyj), Oblast Kiew
 Trawnewe (Kompanijiwka), Oblast Kirowohrad
 Trawnewe (Oleksandrija), Oblast Kirowohrad
 Trawnewe (Starobilsk), Oblast Luhansk
 Trawnewe (Swatowe), Oblast Luhansk
 Trawnewe (Beresiwka), Oblast Odessa
 Trawnewe (Myrhorod), Oblast Poltawa
 Trawnewe (Dubno), Oblast Riwne
 Trawnewe (Mlyniw), Oblast Riwne
 Trawnewe (Melitopol), Oblast Saporischschja
 Trawnewe (Schytomyr), Oblast Schytomyr
 Trawnewe (Sbarasch), Oblast Ternopil
 Trawnewe (Horodnja), Oblast Tschernihiw
 Trawnewe (Pohrebyschtsche), Oblast Winnyzja

Siedlungen:
 Trawnewe (Charkiw), Oblast Charkiw
 Trawnewe (Bachmut), Oblast Donezk
 Trawnewe (Schmerynka), Oblast Winnyzja